Skandal steht für:

 Skandal, aufsehenerregendes Ärgernis
 Skandal (Film), japanisches Filmdrama aus dem Jahr 1950 von Akira Kurosawa
 Skandal (1969), jugoslawisches Filmdrama von Arsenije Jovanovic
 Skandal (1997), US-amerikanische Romanze von Jill Hayworth
 Skandal (Album), Album der Wise Guys

Siehe auch